Loodmenie, een oranjerode kleurstof die gebruikt wordt in roestwerende verf
IJzermenie, een oranjerode kleurstof die gebruikt wordt in roestwerende verf
De termen menie, loodmenie en ijzermenie worden ook gebruikt voor verf die met deze kleurstoffen is bereid.